Мануэль Хавьер Родригес Эрдоиса (, 24 февраля 1785, Сантьяго — 26 мая 1818, Тильтиль) — национальный герой Чили, адвокат, военный и политический деятель страны. Один из «отцов» независимости Чили и соратник Бернардо О’Хиггинса, арестованный и павший жертвой внесудебного убийства по вероятному приказу того же О’Хиггинса.

Наследие 

 Его имя носят боровшиеся с диктатурой Пиночета Патриотический фронт имени Мануэля Родригеса и Патриотическое движение имени Мануэля Родригеса.

Библиография 

 Ernesto Guajardo. Manuel Rodríguez: historia y leyenda. Santiago, RIL editores. 2010

Персоналии по алфавиту
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Чили
Политики Чили
Революционеры Чили
Политики XIX века
Персоналии Чили XIX века
Убитые политики